Амуры:

 Амуры — группа околоземных астероидов, чьи орбиты полностью находятся снаружи орбиты Земли.
 Амуры — село, относится к Ананьевскому району Одесской области Украины.
 Амуры — фильм 1994 года режиссёра Жака Брюйера.

 См. также
 Амур (значения)
 Амуры Лондона